Il Campionato sudamericano di calcio femminile Under-17 (noto anche come Sudamericano Femenino Sub-17) è la più importante competizione internazionale sudamericana di calcio femminile riservata alle atlete di età inferiore a 17 anni ed è disputato tra le Nazionali femminili Under-17 dei Paesi affiliati alla CONMEBOL. Ha cadenza biennale e il primo torneo è stato disputato nel 2008. Le prime tre classificate guadagnano la qualificazione al Campionato mondiale di calcio femminile Under-17.

Campione in carica é il , che ha vinto l'edizione 2022.

Edizioni

Medagliere

Partecipazioni e prestazioni nelle fasi finali
Legenda
   – Nazione ospite

Voci correlate
Campionato sudamericano di calcio femminile
Campionato sudamericano di calcio femminile Under-20
Campionato mondiale di calcio femminile Under-17

Collegamenti esterni